Le qualificazioni del singolare femminile dell'Estoril Open 1999 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie

  Cristina Torrens Valero (qualificata)
  Laurence Courtois (qualificata)
  Anna Földényi (qualificata)
  Liezel Horn (secondo turno)

 Ljubomira Bačeva (ultimo turno, Lucky Loser)
 Flora Perfetti (secondo turno)
 Gisela Riera-Roura (primo turno)
 Eva Bes Ostariz (ultimo turno, Lucky Loser)

Qualificate

  Cristina Torrens Valero
  Anca Barna

  Anna Földényi
  Laurence Courtois

Lucky Losers

  Eva Bes Ostariz

  Ljubomira Bačeva

Tabellone qualificazioni

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Estoril Open 1999